Welykyj Burluk (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Welykyj Burluk im Norden der Oblast Charkiw mit etwa 4000 Einwohnern (2017).

Geographie 
Welykyj Burluk liegt am linken Ufern des Welykyj Burluk, einem linken, 96 km langen Nebenfluss des Donez.
Die Ortschaft liegt in der historischen Region der Sloboda-Ukraine im Norden des Rajons Kupjansk 108 km nordöstlich des Oblastzentrums Charkiw und 47 km nördlich von Kupjansk.

Geschichte 
Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes mit dem damaligen Namen Scheweliwka (ukrainisch ) stammt von 1656. Im Jahre 1672 wanderten 390 Kosakenfamilien mit insgesamt 755 Zuwanderern zu und der Ort erhielt den heutigen Namen. Im Jahr 1923 wurde das Dorf das Verwaltungszentrum des neu gegründeten Rajons.
Die Ortschaft war von Ende Juni 1942 bis Ende Februar 1943 von Truppen der Wehrmacht besetzt.
1963 erhielt Welykyj Burluk den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Das Gebiet wurde beim Russischen Überfall auf die Ukraine 2022 okkupiert. Die Okkupanten setzten Kollaborateure ein für eine Okkupationsverwaltung, der Chef dieser Okkupationsverwaltung wurde am 11. Juli 2022 durch eine Autobombe getötet.

Im Zuge der Ukrainische Gegenoffensive in der Ostukraine kam der Ort am 11. September 2022 wieder unter ukrainische Kontrolle.

Verwaltungsgliederung 
Am 9. Februar 2018 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Welykyj Burluk (Великобурлуцька селищн громада/Welykoburluzka selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch die Dörfer Balka, Burjakiwka, Hnylyzja Perscha, Holubiwka, Horjane, Jajetschne, Jurjiwka, Lebediwka, Manziwka, Mychailiwka, Nowoseliwka, Ploske, Samist und Schukiw Jar sowie die Ansiedlungen Kaniwzewe und Lytwyniwka, bis dahin bildete die Siedlung zusammen mit den Dörfern Balka, Burjakiwka, Holubiwka, Horjane, Jajetschne, Jurjiwka, Lebediwka, Manziwka, Mychailiwka, Nowoseliwka, Ploske, Samist und Schukiw Jar sowie die Ansiedlungen Kaniwzewe und Lytwyniwka die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Welykyj Burluk (Великобурлуцька селищна рада/Welykoburluzka selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Welykyj Burluk.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 21 Dörfer und 13 Ansiedlungen zum Gemeindegebiet.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Kupjansk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Welykyj Burluk Teil der Gemeinde:

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: pop-stat.mashke.org

Weblinks 

 Seite des Rajons auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)
 Stadtportal (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Ersterwähnung 1656
Rajon Kupjansk